Põltsamaa se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Põltsamaa, comună (vald) în Județul Jõgeva, Estonia

Localități
 Põltsamaa, oraș în Estonia și reședința comunei Põltsamaa.